Een verkeersweg:
N198 (België)
N198 (Frankrijk)
N198 (Nederland), zie Provinciale weg 198